Altamira hace referencia varios artículos:

Arqueología
 Cueva de Altamira y Arte Rupestre Paleolítico de la Cornisa Cantábrica, conjunto Patrimonio Mundial de la Unesco situado en el norte de España.
 Cueva de Altamira, donde se encuentran importantes muestras de arte rupestre prehistórico en Cantabria (España).

Arte y arquitectura
 Palacio de Altamira (Elche), construido a finales del siglo XV, en Elche (España).
 Palacio de Altamira (Madrid), construido en el siglo XVIII, en Madrid (España).
 Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira en Santillana del Mar, junto a las cuevas homónimas.
 Escuela de Altamira, movimiento por la recuperación de la vanguardia artística española durante el franquismo.
 Altamira (película)

Lugares
Argentina
 Estación Altamira, estación de tren en la provincia de Buenos Aires.
Brasil
 Altamira, ciudad en el estado de Pará.
 Altamira do Maranhão, ciudad en el estado de Maranhão.
Colombia
 Altamira (Huila), municipio en el departamento del Huila.
España
 Sierra de Altamira, en los Montes de Toledo.
 Altamira (Almería), barrio de Almería.
 Altamira (Bilbao), barrio de Bilbao.
 Altamira (Pontevedra), localidad.
 Estación de Altamira, estación de ferrocarril española situada cerca de Torrelavega, en Cantabria.
México
 Altamira (Tamaulipas), ciudad en el estado de Tamaulipas, la denominada: Fortaleza de Tamaulipas.
 Altamira (cerro)
Nicaragua
 Altamira (Managua), urbanización.
República Dominicana
 Altamira (República Dominicana), ciudad en Puerto Plata.
Venezuela
 Altamira (Caracas), urbanización.
 Altamira (metro de Caracas), estación en Caracas.

 Otros 
 (7742) Altamira, un asteroide del cinturón de asteroides.
 Nombre común de la planta Saxifraga longifolia
 Altamira (supercomputador), instalado en la Universidad de Cantabria (España).
 Altamira (revista), editada por el Centro de Estudios Cántabros en España.
 Condado de Altamira, título nobiliario.
 Jorge Altamira, político trotskista argentino.
 Virgen de Altamira''', imagen católica en la localidad española de Miranda de Ebro.

Referencias